Тихомир Поланец (1935 — Загреб, 14. октобар 1982) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|5
|4
|2
|1
|12
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|3
|2
|5
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|5
|6
|3
|19
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Сињи галеб || Јуре
|-
| 1955. || Милиони на отоку || Први шверцер (као Т. Поланец)
|-
| 1956. || Не окрећи се сине || Чистач ципела (као Т. Поланец)
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана || Младић из села
|-
| 1959. || Три Ане || Пацијент с повријеђеном руком (као Т. Поланец)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Мартин у облацима || Хрвојев Колега
|-
| 1965. || -{The Oil Prince}- || Бандит
|-
| 1968. || Пријетња (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Кад чујеш звона || Стражар / Рањеник
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || Глумац у путујећем циркусу
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње || Гроф
|-
| 1972. || Просјаци и синови (ТВ серија) || Цека
|-
| 1974. || Депс || /
|-
| 1975. || Зец (ТВ филм) || Топник Харамуштек
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Посластичар Кики
|-
| 1977. || Акција стадион || Продавац новина (као Мишко Поланец)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Само једном се љуби || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1983. || Киклоп (ТВ серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1935.
Умрли 1982.
Хрватски глумци
Југословенски глумци